Dolmel Wrocław – klub hokejowy
 Dolmel Wrocław – klub kolarski